Johan Ernst av Sachsen-Coburg kan syfta på:

* Johan Ernst I av Sachsen-Coburg (1521–1553), hertig av Sachsen-Coburg
 Johan Ernst av Sachsen-Coburg-Saalfeld (1658–1729), hertig av Sachsen-Coburg-Saalfeld

Se även 
 Johan Ernst av Sachsen-Eisenach (1566–1638), hertig av Sachsen-Eisenach och Sachsen-Coburg